Villar de Peralonso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Peralonso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villar de Peralonso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar